OCO est un satellite artificiel destiné à mesurer le CO2 de l'atmosphère. 
 OCO est l'Observatoire du Crime Organisé, une association Suisse.
 OCO est une entreprise de conseil en investissements direct à l'étranger.
 Oco est une ville et une commune de la Communauté Forale de Navarre (Espagne).
 Oco, Ávila est un district de la municipalité de La Torre (Ávila), dans la communauté de Castille-et-León, (Espagne)
 OCO est l'Ordre des Cranes d'Or, confrérie de pirates représentée dans de nombreuses villes de France. (encyclopirate.com)
 OCO (Orquestra Contemporânea de Olinda) est un groupe de musique brésilien.